Мата де Кања има више значења:

 Мата де Кања (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мата де Кања (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања, Ранчо де Рубен Лагунес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања, Ел Чиво (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања, Лома де Точе (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Кања (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику